Der Begriff Eagle Claw kann stehen für:

 Eagle Claw Kung Fu, chinesische Kampfkunst,
 Operation Eagle Claw, US-amerikanische Militäroperation.

en:Eagle Claw